Kamienne niebo – powieść Jerzego Krzysztonia
 Kamienne niebo – powieść N.K. Jemisin
 Kamienne niebo – polski film z 1959, na podstawie powieści Krzysztonia